Park Café — люксембургская поп-группа, представлявшая свою страну на конкурсе песни Евровидение 1989.

Биография 

Коллектив был образован в 1986. В первоначальный состав входили Мэгги Парке (), Гаст Вальтзинг () и Ром Хек (). Парке была американкой по происхождению; остальные два участника — люксембуржцы. Дебютный альбом группы был выпущен в 1987, а в следующем году музыканты получают приглашение на фестиваль «Le Printemps de Bourges». Тогда выступления группы получают положительные отзывы критиков.

В 1989 Park Café участвуют на национальном отборочном конкурсе на Евровидение 1989, и становятся его победителями, тем самым получив возможность представить Люксембург на предстоящем песенном фестивале.

На конкурсе исполнителями была исполнена песня на французском языке — «Monsieur». Выступление было оценено довольно низко: набрав всего восемь баллов, конкурсанты финишировали двадцатыми (из двадцати двух).

Коллектив распался после участия на Евровидении.

Состав

Основной состав 

 Maggie Parke (вокал)
 Gast Waltzing (труба)
 Rom Heck (гитара)

Сессионные участники 

 Ander Schmit (клавишные)
 Rainer Kind (ударные)
 Serge Vesque (бас-гитара)

Дискография 

 Park Café (1987)
 Monsieur (1989)

Примечания 

Музыкальные коллективы Люксембурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Участники «Евровидения-1989»
Представители Люксембурга на «Евровидении»